Бе́ла Ва́ради (; 12 апреля 1953, Гёмёрсёлёш — 23 января 2014, Будапешт) — венгерский футболист, выступавший на позиции нападающего. За свою карьеру он сыграл 36 матчей в сборной Венгрии, забив 13 голов.

Клубная карьера 
Варади начал свою игровую карьеру в клубе «Путноки Баняш». В 1970 году он перешёл в «Кохаш Озди». В 1971 году он подписал контракт с «Вашашем», где дебютировал в первом дивизионе сезона 1971/72. В сезоне 1976/77 он выиграл свой единственный в карьере титул чемпиона Венгрии, а также с 36 голами стал лучшим бомбардиром венгерской лиги. Он покинул «Вашаш» в конце сезона 1982/83.
 
В 1983 году Варади перешёл во французский «Тур». После двух лет игры в клубе он вернулся в «Вашаш», а в 1986 году он стал игроком «Ваца». В 1988 году он перешёл в австрийский любительский клуб «Пама». В 1989/90 сезоне он играл за «Мадьяр Кабель», где и завершил карьеру игрока.

Национальная сборная 
Варади дебютировал в сборной 27 августа 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене, соперником был Иран, который был разгромлен со счётом 5:0, Варади также отметился голом. На этих играх он завоевал серебряную медаль, забив гол престижа в финальном матче с Польшей (1:2).
 
В 1978 году Варади был взят на чемпионат мира в Аргентину. На мундиале он был запасным игроком, так и не выйдя на поле. С 1972 по 1982 год он сыграл в составе сборной 36 матчей, забив 13 голов.

Бела Варади умер 23 января 2014 года в возрасте 60 лет.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Вац»